Michel-Jean Borch (1753-1810) – naturalista polacco
Gerard ter Borch (1617-1681) – pittore olandese
Ole Borch (1626-1690) – medico danese
Knut Borch (1908) – calciatore norvegese